Димитрије Карађорђевић може бити:

 Димитрије (Александров) Карађорђевић (1958), син кнеза Александра
 Димитрије (Андрејев) Карађорђевић (1965), син краљевића Андреја